Батиньоль ():

 Батиньоль — квартал в Париже.
  — бывшая коммуна в департаменте Сена, существовавшая с 1830 по 1860 год.
 Батиньоль — кладбище в Париже.